Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Toray Pan Pacific Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a Liezel Huber–Lisa Raymond-páros volt, Huber azonban ezúttal nem vett részt a versenyen, így Raymond Sabine Lisickivel játszott, akivel az elődöntőben estek ki a Raquel Kops-Jones–Abigail Spears-kettőssel szemben. Az amerikai duó a finálét is megnyerte, miután 6–1, 6–4-re legyőzték az Anna-Lena Grönefeld–Květa Peschke-párost. Kops-Jones és Spears ötödik közös sikerüket érték el pályafutásuk során, közülök 2012-ben a harmadikat, mivel júliusban Carslbadban, majd a tokióit egy héttel megelőző szöuli versenyen is ők diadalmaskodtak.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P